Toponímia:
 El Dorado, ciutat mítica d'Amèrica del Sud plena de riqueses
 El Dorado (Arkansas), població dels Estats Units a l'estat d'Arkansas
 El Dorado (Kansas), població de l'estat de Kansas
 El Dorado (Texas), població de l'estat de Texas
 El Dorado Hills, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Comtat de El Dorado, és un comtat de l'estat de Califòrnia
 Província de El Dorado, província a la regió de San Martín, al Perú
 Cinema:
 El Dorado (pel·lícula de 1966), western dirigit de Howard Hawks (1966)
 El Dorado (pel·lícula de 1988), pel·lícula de Carlos Saura (1988)
 The Road to El Dorado, pel·lícula d'animació nord-americana de l'any 2000
 Eldorado (pel·lícula de 2008) pel·lícula francobelga de Bouli Lanners (2008)
 Miscel·lània:
 Eldorado (tipografia), tipus de lletra tipogràfica
 Teatre Eldorado (Barcelona)
 Teatro Liceo (Buenos Aires)
 Théâtre Eldorado (París)
 Aeroport Internacional El Dorado, aeroport de Bogotà
 Bosc Nacional de Eldorado, es un bosc de l'estat de Califòrnia administrat pel Servei Forestal dels Estats Units
 El Dorado (futbol), nom amb què fou coneguda la lliga colombiana de futbol als anys 1950